Прядь:
 Прядь — некоторое количество прилегающих (скрученных) друг к другу волос или нитей чего-либо.
 Прядь — вытянутая из кудели и скрученная нить.
 Прядь — пучок (клок) прилегающих друг к другу волос.
 Прядь — в морском деле вторая по толщине составная часть троса, свитая из каболок.